Cormeau ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Cormeau (1938–1996), deutscher Germanist, Professor für Ältere deutsche Sprache und Literatur des Mittelalters

 Yvonne Cormeau (1909–1997), britische Agentin der Special Operations Executive (SOE) im Zweiten Weltkrieg